Alexander Selkirk

Localidades

Selkirk (Manitoba)

Selkirk (Escócia)

Outros
Miklos Selkirk
Mirabeta Selkirk

Desambiguação